Osoby:
 John Bright – brytyjski polityk
 John Bright – amerykański historyk
 Mandy Bright – węgierska aktorka erotyczna
 Richard Bright – brytyjski lekarz
 Timothy Bright – brytyjski stenograf

Nazwy geograficzne:
 Bright Angel Canyon – kanion w Parku Narodowym Kolorado
 Bright Angel Point – góra 2487 m n.p.m. na Wyżynie Kolorado
 Bright – miasto w Australii, w stanie Wiktoria
 Bright – jednostka osadnicza USA, w stanie Indiana, w hrabstwie Dearborn
Inne:
 Bright Eyes – amerykańska grupa indie rockowa
 Bright Ophidia – polska grupa muzyczna
 One Bright Day – album Ziggy’ego Marleya
 Turn on the Bright Lights – album grupy Interpol
 Bright Eyes – singel zespołu Blind Guardian